Зърно може да се отнася за:

 Зърнено-житни култури
 Зърнено-бобови култури
 Зърно (анатомия)